|-
|(126251)||2002 AA70|| align=right|14,9|| align=right|2,366|| align=right|0,247|| align=right|8,05|| align=right|3,640||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126252)||2002 AF70|| align=right|15,7|| align=right|2,509|| align=right|0,115|| align=right|13,72|| align=right|3,973||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126253)||2002 AG70|| align=right|15,7|| align=right|2,558|| align=right|0,061|| align=right|3,19|| align=right|4,091||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126254)||2002 AO71|| align=right|15,5|| align=right|2,614|| align=right|0,161|| align=right|3,32|| align=right|4,225||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126255)||2002 AR71|| align=right|14,6|| align=right|2,523|| align=right|0,135|| align=right|14,26|| align=right|4,007||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126256)||2002 AD72|| align=right|15,8|| align=right|2,431|| align=right|0,043|| align=right|2,66|| align=right|3,789||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126257)||2002 AT72|| align=right|16,5|| align=right|2,343|| align=right|0,114|| align=right|4,30|| align=right|3,585||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126258)||2002 AS73|| align=right|16,3|| align=right|2,575|| align=right|0,024|| align=right|1,73|| align=right|4,131||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126259)||2002 AE76|| align=right|14,9|| align=right|2,726|| align=right|0,114|| align=right|6,28|| align=right|4,500||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126260)||2002 AM77|| align=right|16,5|| align=right|2,334|| align=right|0,212|| align=right|3,83|| align=right|3,565||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126261)||2002 AL78|| align=right|15,7|| align=right|2,728|| align=right|0,048|| align=right|6,20|| align=right|4,505||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126262)||2002 AU80|| align=right|15,8|| align=right|2,397|| align=right|0,085|| align=right|6,61|| align=right|3,710||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126263)||2002 AH81|| align=right|15,6|| align=right|2,304|| align=right|0,080|| align=right|6,56|| align=right|3,498||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126264)||2002 AQ81|| align=right|15,6|| align=right|2,375|| align=right|0,147|| align=right|10,15|| align=right|3,659||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126265)||2002 AN82|| align=right|15,9|| align=right|2,374|| align=right|0,131|| align=right|3,78|| align=right|3,657||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126266)||2002 AF84|| align=right|16,2|| align=right|2,439|| align=right|0,081|| align=right|4,37|| align=right|3,809||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126267)||2002 AN86|| align=right|15,6|| align=right|2,364|| align=right|0,111|| align=right|6,99|| align=right|3,633||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126268)||2002 AT87|| align=right|16,1|| align=right|2,385|| align=right|0,085|| align=right|5,18|| align=right|3,683||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126269)||2002 AO89|| align=right|15,8|| align=right|2,704|| align=right|0,080|| align=right|5,75|| align=right|4,446||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126270)||2002 AT89|| align=right|16,0|| align=right|2,521|| align=right|0,206|| align=right|5,52|| align=right|4,003||MBA||11. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126271)||2002 AD90|| align=right|15,3|| align=right|2,632|| align=right|0,148|| align=right|11,62|| align=right|4,269||MBA||11. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126272)||2002 AM90|| align=right|15,5|| align=right|2,592|| align=right|0,161|| align=right|4,19|| align=right|4,171||MBA||11. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126273)||2002 AD94|| align=right|15,8|| align=right|2,747|| align=right|0,125|| align=right|3,87|| align=right|4,551||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126274)||2002 AA95|| align=right|15,2|| align=right|2,733|| align=right|0,107|| align=right|6,21|| align=right|4,518||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126275)||2002 AJ96|| align=right|16,1|| align=right|2,536|| align=right|0,222|| align=right|9,82|| align=right|4,038||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126276)||2002 AK96|| align=right|16,0|| align=right|2,727|| align=right|0,055|| align=right|4,31|| align=right|4,503||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126277)||2002 AR96|| align=right|15,4|| align=right|2,766|| align=right|0,129|| align=right|19,23|| align=right|4,600||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126278)||2002 AF97|| align=right|16,4|| align=right|2,557|| align=right|0,170|| align=right|2,20|| align=right|4,089||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126279)||2002 AU97|| align=right|15,7|| align=right|2,355|| align=right|0,093|| align=right|3,94|| align=right|3,613||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126280)||2002 AD98|| align=right|15,9|| align=right|2,438|| align=right|0,090|| align=right|4,24|| align=right|3,805||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126281)||2002 AN100|| align=right|16,1|| align=right|2,440|| align=right|0,034|| align=right|7,03|| align=right|3,811||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126282)||2002 AR100|| align=right|17,0|| align=right|2,341|| align=right|0,237|| align=right|4,25|| align=right|3,580||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126283)||2002 AG102|| align=right|16,3|| align=right|2,623|| align=right|0,130|| align=right|2,94|| align=right|4,248||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126284)||2002 AX102|| align=right|16,4|| align=right|2,385|| align=right|0,142|| align=right|3,27|| align=right|3,683||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126285)||2002 AZ103|| align=right|15,3|| align=right|3,094|| align=right|0,075|| align=right|10,62|| align=right|5,442||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126286)||2002 AC104|| align=right|16,2|| align=right|2,534|| align=right|0,129|| align=right|0,79|| align=right|4,032||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126287)||2002 AG104|| align=right|15,8|| align=right|2,545|| align=right|0,008|| align=right|4,24|| align=right|4,060||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126288)||2002 AO104|| align=right|15,5|| align=right|2,627|| align=right|0,136|| align=right|2,79|| align=right|4,258||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126289)||2002 AY104|| align=right|15,3|| align=right|2,712|| align=right|0,033|| align=right|4,26|| align=right|4,466||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126290)||2002 AZ105|| align=right|16,2|| align=right|2,651|| align=right|0,187|| align=right|1,69|| align=right|4,315||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126291)||2002 AY106|| align=right|15,2|| align=right|2,551|| align=right|0,214|| align=right|5,69|| align=right|4,074||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126292)||2002 AB107|| align=right|15,9|| align=right|2,336|| align=right|0,185|| align=right|2,06|| align=right|3,569||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126293)||2002 AY107|| align=right|15,8|| align=right|2,599|| align=right|0,120|| align=right|5,89|| align=right|4,190||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126294)||2002 AR108|| align=right|16,2|| align=right|2,469|| align=right|0,178|| align=right|2,04|| align=right|3,880||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126295)||2002 AO109|| align=right|16,1|| align=right|2,386|| align=right|0,162|| align=right|1,86|| align=right|3,685||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126296)||2002 AH110|| align=right|16,2|| align=right|2,420|| align=right|0,150|| align=right|2,30|| align=right|3,763||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126297)||2002 AZ110|| align=right|15,4|| align=right|2,538|| align=right|0,121|| align=right|8,60|| align=right|4,044||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126298)||2002 AD111|| align=right|15,9|| align=right|2,354|| align=right|0,136|| align=right|7,29|| align=right|3,610||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126299)||2002 AZ114|| align=right|15,5|| align=right|2,880|| align=right|0,103|| align=right|3,17|| align=right|4,887||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126300)||2002 AL116|| align=right|15,9|| align=right|2,576|| align=right|0,214|| align=right|2,60|| align=right|4,133||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126301)||2002 AT116|| align=right|16,9|| align=right|2,450|| align=right|0,169|| align=right|0,47|| align=right|3,834||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126302)||2002 AO118|| align=right|15,8|| align=right|2,638|| align=right|0,118|| align=right|2,18|| align=right|4,284||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126303)||2002 AG119|| align=right|15,1|| align=right|2,650|| align=right|0,070|| align=right|14,33|| align=right|4,312||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126304)||2002 AX119|| align=right|15,4|| align=right|2,647|| align=right|0,143|| align=right|11,93|| align=right|4,306||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126305)||2002 AQ120|| align=right|15,2|| align=right|2,755|| align=right|0,111|| align=right|3,72|| align=right|4,571||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126306)||2002 AR120|| align=right|15,2|| align=right|3,105|| align=right|0,123|| align=right|2,78|| align=right|5,469||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126307)||2002 AY120|| align=right|14,2|| align=right|2,903|| align=right|0,263|| align=right|11,93|| align=right|4,946||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126308)||2002 AA121|| align=right|15,7|| align=right|2,540|| align=right|0,122|| align=right|8,11|| align=right|4,048||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126309)||2002 AW121|| align=right|16,5|| align=right|2,418|| align=right|0,130|| align=right|2,20|| align=right|3,760||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126310)||2002 AJ123|| align=right|15,9|| align=right|2,409|| align=right|0,174|| align=right|2,66|| align=right|3,738||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126311)||2002 AT123|| align=right|16,6|| align=right|2,395|| align=right|0,178|| align=right|1,74|| align=right|3,705||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126312)||2002 AZ124|| align=right|15,6|| align=right|2,574|| align=right|0,046|| align=right|2,77|| align=right|4,128||MBA||11. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126313)||2002 AN125|| align=right|15,0|| align=right|2,653|| align=right|0,124|| align=right|11,53|| align=right|4,322||MBA||11. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126314)||2002 AG126|| align=right|16,1|| align=right|2,557|| align=right|0,125|| align=right|14,12|| align=right|4,088||MBA||12. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126315)||2002 AH130|| align=right|15,4|| align=right|2,610|| align=right|0,054|| align=right|13,10|| align=right|4,216||MBA||13. ledna 2002||Piszkesteto||Piszkesteto
|-
|(126316)||2002 AB131|| align=right|14,9|| align=right|2,644|| align=right|0,032|| align=right|22,77|| align=right|4,299||MBA||12. ledna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(126317)||2002 AL133|| align=right|16,4|| align=right|2,368|| align=right|0,054|| align=right|6,62|| align=right|3,643||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126318)||2002 AE135|| align=right|16,7|| align=right|2,391|| align=right|0,119|| align=right|1,75|| align=right|3,696||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126319)||2002 AW138|| align=right|16,0|| align=right|2,746|| align=right|0,127|| align=right|4,41|| align=right|4,549||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126320)||2002 AP140|| align=right|15,8|| align=right|2,330|| align=right|0,107|| align=right|4,09|| align=right|3,555||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126321)||2002 AX140|| align=right|16,6|| align=right|2,334|| align=right|0,154|| align=right|2,02|| align=right|3,565||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126322)||2002 AX143|| align=right|16,4|| align=right|2,306|| align=right|0,267|| align=right|5,71|| align=right|3,502||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126323)||2002 AD145|| align=right|15,8|| align=right|2,800|| align=right|0,056|| align=right|2,42|| align=right|4,685||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126324)||2002 AK145|| align=right|15,9|| align=right|2,731|| align=right|0,048|| align=right|3,30|| align=right|4,512||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126325)||2002 AG146|| align=right|16,5|| align=right|2,334|| align=right|0,131|| align=right|5,77|| align=right|3,565||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126326)||2002 AK148|| align=right|15,7|| align=right|2,427|| align=right|0,137|| align=right|1,09|| align=right|3,780||MBA||14. ledna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(126327)||2002 AR149|| align=right|16,6|| align=right|2,428|| align=right|0,220|| align=right|2,34|| align=right|3,782||MBA||14. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126328)||2002 AX149|| align=right|16,6|| align=right|2,396|| align=right|0,071|| align=right|3,13|| align=right|3,708||MBA||14. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126329)||2002 AD150|| align=right|16,5|| align=right|2,471|| align=right|0,078|| align=right|5,17|| align=right|3,883||MBA||14. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126330)||2002 AG150|| align=right|16,5|| align=right|2,525|| align=right|0,087|| align=right|1,79|| align=right|4,012||MBA||14. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126331)||2002 AJ151|| align=right|15,4|| align=right|2,693|| align=right|0,066|| align=right|1,80|| align=right|4,418||MBA||14. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126332)||2002 AB152|| align=right|15,0|| align=right|2,388|| align=right|0,142|| align=right|5,89|| align=right|3,690||MBA||14. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126333)||2002 AQ152|| align=right|15,3|| align=right|2,562|| align=right|0,229|| align=right|16,95|| align=right|4,101||MBA||14. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126334)||2002 AW152|| align=right|15,8|| align=right|2,543|| align=right|0,049|| align=right|5,52|| align=right|4,055||MBA||14. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126335)||2002 AP153|| align=right|15,6|| align=right|2,463|| align=right|0,125|| align=right|2,27|| align=right|3,865||MBA||14. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126336)||2002 AX153|| align=right|16,0|| align=right|2,609|| align=right|0,218|| align=right|4,82|| align=right|4,214||MBA||14. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126337)||2002 AE154|| align=right|15,5|| align=right|2,704|| align=right|0,117|| align=right|2,04|| align=right|4,447||MBA||14. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126338)||2002 AJ154|| align=right|15,6|| align=right|2,582|| align=right|0,352|| align=right|5,21|| align=right|4,147||MBA||14. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126339)||2002 AP154|| align=right|15,9|| align=right|2,470|| align=right|0,133|| align=right|1,83|| align=right|3,880||MBA||14. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126340)||2002 AU157|| align=right|16,3|| align=right|2,597|| align=right|0,196|| align=right|1,76|| align=right|4,185||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126341)||2002 AH160|| align=right|16,1|| align=right|2,383|| align=right|0,129|| align=right|2,28|| align=right|3,677||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126342)||2002 AU161|| align=right|16,0|| align=right|2,400|| align=right|0,167|| align=right|1,50|| align=right|3,718||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126343)||2002 AW161|| align=right|16,9|| align=right|2,529|| align=right|0,181|| align=right|6,19|| align=right|4,022||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126344)||2002 AJ162|| align=right|15,5|| align=right|2,566|| align=right|0,077|| align=right|11,45|| align=right|4,109||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126345)||2002 AO162|| align=right|15,9|| align=right|2,439|| align=right|0,079|| align=right|6,42|| align=right|3,808||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126346)||2002 AO163|| align=right|16,2|| align=right|2,427|| align=right|0,138|| align=right|0,86|| align=right|3,780||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126347)||2002 AX163|| align=right|15,5|| align=right|2,351|| align=right|0,127|| align=right|7,40|| align=right|3,605||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126348)||2002 AK165|| align=right|15,8|| align=right|2,728|| align=right|0,052|| align=right|1,28|| align=right|4,505||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126349)||2002 AU166|| align=right|14,6|| align=right|2,998|| align=right|0,048|| align=right|11,14|| align=right|5,189||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126350)||2002 AY166|| align=right|15,8|| align=right|2,555|| align=right|0,241|| align=right|4,59|| align=right|4,084||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126351)||2002 AC167|| align=right|14,8|| align=right|2,735|| align=right|0,072|| align=right|5,94|| align=right|4,521||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126352)||2002 AO167|| align=right|14,8|| align=right|2,631|| align=right|0,044|| align=right|21,76|| align=right|4,266||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126353)||2002 AD169|| align=right|16,2|| align=right|2,545|| align=right|0,099|| align=right|4,68|| align=right|4,059||MBA||14. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126354)||2002 AL169|| align=right|16,4|| align=right|2,345|| align=right|0,059|| align=right|2,62|| align=right|3,591||MBA||14. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126355)||2002 AN169|| align=right|16,0|| align=right|2,397|| align=right|0,081|| align=right|2,89|| align=right|3,710||MBA||14. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126356)||2002 AD170|| align=right|17,0|| align=right|2,397|| align=right|0,117|| align=right|2,95|| align=right|3,710||MBA||14. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126357)||2002 AA171|| align=right|16,4|| align=right|2,660|| align=right|0,064|| align=right|4,01|| align=right|4,337||MBA||14. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126358)||2002 AU172|| align=right|16,0|| align=right|2,565|| align=right|0,110|| align=right|5,91|| align=right|4,106||MBA||14. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126359)||2002 AG174|| align=right|15,5|| align=right|2,479|| align=right|0,127|| align=right|3,21|| align=right|3,901||MBA||14. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126360)||2002 AE175|| align=right|15,7|| align=right|2,808|| align=right|0,136|| align=right|3,05|| align=right|4,705||MBA||14. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126361)||2002 AA179|| align=right|16,0|| align=right|2,650|| align=right|0,136|| align=right|1,65|| align=right|4,313||MBA||14. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126362)||2002 AG181|| align=right|15,2|| align=right|2,663|| align=right|0,118|| align=right|14,58|| align=right|4,345||MBA||5. ledna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(126363)||2002 AR182|| align=right|15,2|| align=right|2,576|| align=right|0,163|| align=right|13,42|| align=right|4,134||MBA||5. ledna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(126364)||2002 AY182|| align=right|15,5|| align=right|2,599|| align=right|0,119|| align=right|1,75|| align=right|4,189||MBA||5. ledna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(126365)||2002 AR184|| align=right|15,6|| align=right|2,433|| align=right|0,207|| align=right|8,65|| align=right|3,794||MBA||7. ledna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(126366)||2002 AF185|| align=right|15,7|| align=right|2,653|| align=right|0,085|| align=right|15,33|| align=right|4,320||MBA||8. ledna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(126367)||2002 AZ186|| align=right|15,0|| align=right|2,523|| align=right|0,155|| align=right|7,00|| align=right|4,008||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126368)||2002 AB187|| align=right|15,2|| align=right|2,671|| align=right|0,162|| align=right|10,69|| align=right|4,363||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126369)||2002 AK187|| align=right|15,7|| align=right|2,407|| align=right|0,213|| align=right|8,74|| align=right|3,735||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126370)||2002 AR187|| align=right|15,6|| align=right|2,403|| align=right|0,110|| align=right|6,93|| align=right|3,725||MBA||8. ledna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(126371)||2002 AH188|| align=right|16,0|| align=right|2,574|| align=right|0,108|| align=right|17,23|| align=right|4,130||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126372)||2002 AS188|| align=right|15,0|| align=right|2,648|| align=right|0,195|| align=right|13,36|| align=right|4,309||MBA||10. ledna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(126373)||2002 AT190|| align=right|15,8|| align=right|2,536|| align=right|0,213|| align=right|12,44|| align=right|4,039||MBA||11. ledna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(126374)||2002 AV190|| align=right|14,4|| align=right|2,763|| align=right|0,145|| align=right|13,47|| align=right|4,593||MBA||11. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126375)||2002 AF193|| align=right|15,2|| align=right|3,169|| align=right|0,215|| align=right|16,58|| align=right|5,641||MBA||12. ledna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(126376)||2002 AP193|| align=right|15,0|| align=right|2,601|| align=right|0,114|| align=right|11,78|| align=right|4,193||MBA||12. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126377)||2002 AU193|| align=right|15,5|| align=right|2,610|| align=right|0,069|| align=right|10,68|| align=right|4,215||MBA||12. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126378)||2002 AM195|| align=right|15,5|| align=right|2,403|| align=right|0,292|| align=right|9,85|| align=right|3,724||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126379)||2002 AU197|| align=right|14,7|| align=right|2,695|| align=right|0,127|| align=right|13,79|| align=right|4,424||MBA||15. ledna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(126380)||2002 AE199|| align=right|14,6|| align=right|2,699|| align=right|0,210|| align=right|15,57|| align=right|4,433||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126381)||2002 AP200|| align=right|16,0|| align=right|2,775|| align=right|0,074|| align=right|3,63|| align=right|4,621||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126382)||2002 AC201|| align=right|15,9|| align=right|2,684|| align=right|0,110|| align=right|4,09|| align=right|4,397||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126383)||2002 AP202|| align=right|14,8|| align=right|2,697|| align=right|0,191|| align=right|13,45|| align=right|4,428||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126384)||2002 AO203|| align=right|17,0|| align=right|2,529|| align=right|0,079|| align=right|5,02|| align=right|4,022||MBA||8. ledna 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(126385)||2002 AW203|| align=right|15,6|| align=right|2,796|| align=right|0,104|| align=right|3,15|| align=right|4,675||MBA||14. ledna 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(126386)||2002 BT|| align=right|14,4|| align=right|2,555|| align=right|0,228|| align=right|27,56|| align=right|4,083||MBA||21. ledna 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(126387)||2002 BZ|| align=right|15,6|| align=right|2,579|| align=right|0,097|| align=right|5,83|| align=right|4,142||MBA||18. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126388)||2002 BS1|| align=right|16,1|| align=right|2,719|| align=right|0,095|| align=right|5,98|| align=right|4,484||MBA||20. ledna 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(126389)||2002 BX1|| align=right|15,4|| align=right|2,594|| align=right|0,121|| align=right|15,28|| align=right|4,176||MBA||21. ledna 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(126390)||2002 BZ1|| align=right|15,9|| align=right|2,530|| align=right|0,257|| align=right|1,60|| align=right|4,023||MBA||21. ledna 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(126391)||2002 BW2|| align=right|15,5|| align=right|2,581|| align=right|0,092|| align=right|15,74|| align=right|4,145||MBA||18. ledna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(126392)||2002 BD3|| align=right|14,4|| align=right|2,631|| align=right|0,125|| align=right|12,38|| align=right|4,267||MBA||18. ledna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(126393)||2002 BF3|| align=right|15,5|| align=right|2,695|| align=right|0,134|| align=right|12,30|| align=right|4,422||MBA||18. ledna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(126394)||2002 BL3|| align=right|15,2|| align=right|2,589|| align=right|0,279|| align=right|11,13|| align=right|4,164||MBA||20. ledna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(126395)||2002 BG4|| align=right|14,7|| align=right|2,586|| align=right|0,203|| align=right|16,17|| align=right|4,158||MBA||19. ledna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(126396)||2002 BV4|| align=right|14,9|| align=right|2,537|| align=right|0,126|| align=right|13,80|| align=right|4,040||MBA||19. ledna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(126397)||2002 BY4|| align=right|15,9|| align=right|2,635|| align=right|0,133|| align=right|16,14|| align=right|4,278||MBA||19. ledna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(126398)||2002 BP9|| align=right|16,2|| align=right|2,375|| align=right|0,326|| align=right|3,91|| align=right|3,660||MBA||18. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126399)||2002 BW9|| align=right|16,1|| align=right|2,416|| align=right|0,172|| align=right|2,56|| align=right|3,754||MBA||18. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126400)||2002 BX10|| align=right|15,7|| align=right|2,614|| align=right|0,167|| align=right|10,11|| align=right|4,226||MBA||18. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126401)||2002 BZ12|| align=right|15,0|| align=right|2,795|| align=right|0,172|| align=right|8,32|| align=right|4,672||MBA||18. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126402)||2002 BD13|| align=right|15,6|| align=right|2,412|| align=right|0,178|| align=right|9,83|| align=right|3,745||MBA||18. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126403)||2002 BO13|| align=right|14,9|| align=right|2,930|| align=right|0,004|| align=right|10,76|| align=right|5,014||MBA||18. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126404)||2002 BK15|| align=right|16,2|| align=right|2,441|| align=right|0,129|| align=right|2,00|| align=right|3,814||MBA||19. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126405)||2002 BO15|| align=right|15,0|| align=right|3,052|| align=right|0,027|| align=right|9,62|| align=right|5,331||MBA||19. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126406)||2002 BG16|| align=right|15,0|| align=right|2,528|| align=right|0,151|| align=right|13,75|| align=right|4,018||MBA||19. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126407)||2002 BO16|| align=right|15,2|| align=right|2,801|| align=right|0,119|| align=right|1,40|| align=right|4,688||MBA||19. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126408)||2002 BX16|| align=right|15,6|| align=right|2,354|| align=right|0,152|| align=right|5,12|| align=right|3,611||MBA||19. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126409)||2002 BK18|| align=right|16,1|| align=right|2,573|| align=right|0,084|| align=right|0,96|| align=right|4,126||MBA||21. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126410)||2002 BU18|| align=right|14,6|| align=right|2,599|| align=right|0,383|| align=right|17,67|| align=right|4,189||MBA||21. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126411)||2002 BY18|| align=right|15,3|| align=right|2,618|| align=right|0,192|| align=right|14,69|| align=right|4,236||MBA||21. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126412)||2002 BQ19|| align=right|15,9|| align=right|2,542|| align=right|0,213|| align=right|7,69|| align=right|4,052||MBA||21. ledna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(126413)||2002 BU19|| align=right|16,0|| align=right|2,429|| align=right|0,197|| align=right|2,61|| align=right|3,785||MBA||22. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126414)||2002 BD20|| align=right|16,4|| align=right|2,468|| align=right|0,129|| align=right|0,54|| align=right|3,876||MBA||22. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126415)||2002 BZ23|| align=right|15,2|| align=right|2,582|| align=right|0,205|| align=right|14,03|| align=right|4,148||MBA||23. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126416)||2002 BH25|| align=right|15,9|| align=right|2,385|| align=right|0,147|| align=right|1,18|| align=right|3,683||MBA||22. ledna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(126417)||2002 BB28|| align=right|14,9|| align=right|2,675|| align=right|0,076|| align=right|16,30|| align=right|4,375||MBA||20. ledna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(126418)||2002 BD29|| align=right|15,4|| align=right|2,652|| align=right|0,096|| align=right|10,18|| align=right|4,318||MBA||20. ledna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(126419)||2002 BH29|| align=right|15,3|| align=right|2,544|| align=right|0,124|| align=right|11,41|| align=right|4,057||MBA||20. ledna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(126420)||2002 BK29|| align=right|15,7|| align=right|2,614|| align=right|0,311|| align=right|8,10|| align=right|4,225||MBA||20. ledna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(126421)||2002 BD30|| align=right|14,9|| align=right|2,982|| align=right|0,068|| align=right|10,47|| align=right|5,148||MBA||21. ledna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(126422)||2002 BJ30|| align=right|15,1|| align=right|2,528|| align=right|0,181|| align=right|17,21|| align=right|4,019||MBA||21. ledna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(126423)||2002 BE31|| align=right|15,8|| align=right|2,734|| align=right|0,053|| align=right|1,84|| align=right|4,521||MBA||19. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126424)||2002 CR|| align=right|15,1|| align=right|3,015|| align=right|0,122|| align=right|8,15|| align=right|5,235||MBA||2. února 2002||Cima Ekar||Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|(126425)||2002 CW1|| align=right|16,7|| align=right|2,371|| align=right|0,237|| align=right|5,03|| align=right|3,651||MBA||3. února 2002||Palomar||NEAT
|-
|(126426)||2002 CO2|| align=right|16,0|| align=right|2,629|| align=right|0,158|| align=right|5,78|| align=right|4,263||MBA||3. února 2002||Palomar||NEAT
|-
|(126427)||2002 CV2|| align=right|14,4|| align=right|2,619|| align=right|0,224|| align=right|13,76|| align=right|4,237||MBA||3. února 2002||Palomar||NEAT
|-
|(126428)||2002 CU4|| align=right|15,2|| align=right|2,591|| align=right|0,224|| align=right|12,94|| align=right|4,170||MBA||5. února 2002||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(126429)||2002 CZ4|| align=right|15,2|| align=right|2,415|| align=right|0,114|| align=right|6,62|| align=right|3,751||MBA||3. února 2002||Palomar||NEAT
|-
|(126430)||2002 CH5|| align=right|16,1|| align=right|2,431|| align=right|0,172|| align=right|5,82|| align=right|3,791||MBA||4. února 2002||Palomar||NEAT
|-
|(126431)||2002 CK5|| align=right|15,2|| align=right|2,409|| align=right|0,303|| align=right|5,63|| align=right|3,739||MBA||4. února 2002||Palomar||NEAT
|-
|(126432)||2002 CR5|| align=right|15,4|| align=right|2,855|| align=right|0,041|| align=right|1,26|| align=right|4,822||MBA||4. února 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(126433)||2002 CT7|| align=right|15,9|| align=right|2,365|| align=right|0,148|| align=right|2,63|| align=right|3,637||MBA||6. února 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(126434)||2002 CM8|| align=right|16,3|| align=right|2,426|| align=right|0,138|| align=right|1,80|| align=right|3,777||MBA||5. února 2002||Palomar||NEAT
|-
|(126435)||2002 CQ10|| align=right|15,0|| align=right|2,577|| align=right|0,158|| align=right|21,80|| align=right|4,136||MBA||6. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126436)||2002 CC11|| align=right|16,1|| align=right|2,416|| align=right|0,121|| align=right|2,84|| align=right|3,755||MBA||6. února 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(126437)||2002 CG11|| align=right|15,8|| align=right|2,579|| align=right|0,190|| align=right|4,09|| align=right|4,142||MBA||6. února 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(126438)||2002 CB12|| align=right|15,1|| align=right|2,436|| align=right|0,245|| align=right|32,18|| align=right|3,802||MBA||6. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126439)||2002 CP12|| align=right|15,5|| align=right|2,375|| align=right|0,135|| align=right|2,87|| align=right|3,659||MBA||4. února 2002||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(126440)||2002 CP13|| align=right|15,7|| align=right|2,778|| align=right|0,160|| align=right|2,43|| align=right|4,630||MBA||8. února 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(126441)||2002 CV14|| align=right|16,6|| align=right|2,446|| align=right|0,138|| align=right|1,78|| align=right|3,825||MBA||8. února 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(126442)||2002 CJ15|| align=right|14,7|| align=right|3,019|| align=right|0,074|| align=right|12,97|| align=right|5,244||MBA||9. února 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(126443)||2002 CV15|| align=right|16,0|| align=right|2,374|| align=right|0,111|| align=right|2,60|| align=right|3,658||MBA||8. února 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(126444)||2002 CF16|| align=right|15,6|| align=right|2,445|| align=right|0,092|| align=right|15,14|| align=right|3,822||MBA||7. února 2002||Kingsnake||J. V. McClusky
|-
|(126445)||2002 CH16|| align=right|15,1|| align=right|2,638|| align=right|0,127|| align=right|15,51|| align=right|4,284||MBA||7. února 2002||Kingsnake||J. V. McClusky
|-
|(126446)||2002 CO16|| align=right|16,3|| align=right|2,325|| align=right|0,100|| align=right|7,06|| align=right|3,544||MBA||6. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126447)||2002 CH18|| align=right|14,9|| align=right|3,019|| align=right|0,194|| align=right|12,07|| align=right|5,245||MBA||6. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126448)||2002 CS19|| align=right|15,7|| align=right|2,638|| align=right|0,129|| align=right|4,77|| align=right|4,284||MBA||4. února 2002||Palomar||NEAT
|-
|(126449)||2002 CH20|| align=right|15,6|| align=right|2,538|| align=right|0,158|| align=right|4,83|| align=right|4,043||MBA||4. února 2002||Palomar||NEAT
|-
|(126450)||2002 CJ20|| align=right|15,9|| align=right|2,604|| align=right|0,201|| align=right|4,87|| align=right|4,202||MBA||4. února 2002||Palomar||NEAT
|-
|(126451)||2002 CV20|| align=right|15,3|| align=right|2,915|| align=right|0,077|| align=right|2,33|| align=right|4,975||MBA||4. února 2002||Palomar||NEAT
|-
|(126452)||2002 CC24|| align=right|16,5|| align=right|2,340|| align=right|0,199|| align=right|9,66|| align=right|3,578||MBA||6. února 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(126453)||2002 CO24|| align=right|15,4|| align=right|2,571|| align=right|0,173|| align=right|6,55|| align=right|4,121||MBA||6. února 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(126454)||2002 CK26|| align=right|14,8|| align=right|2,275|| align=right|0,170|| align=right|21,77|| align=right|3,431||MBA||6. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126455)||2002 CO27|| align=right|16,1|| align=right|2,420|| align=right|0,225|| align=right|3,13|| align=right|3,763||MBA||6. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126456)||2002 CK28|| align=right|15,0|| align=right|2,701|| align=right|0,248|| align=right|8,15|| align=right|4,438||MBA||6. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126457)||2002 CQ28|| align=right|15,2|| align=right|2,854|| align=right|0,046|| align=right|7,30|| align=right|4,821||MBA||6. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126458)||2002 CW29|| align=right|15,4|| align=right|2,334|| align=right|0,158|| align=right|6,92|| align=right|3,565||MBA||6. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126459)||2002 CX30|| align=right|16,4|| align=right|2,381|| align=right|0,043|| align=right|7,74|| align=right|3,673||MBA||6. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126460)||2002 CM32|| align=right|15,2|| align=right|2,395|| align=right|0,163|| align=right|5,72|| align=right|3,706||MBA||6. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126461)||2002 CD33|| align=right|15,6|| align=right|2,586|| align=right|0,056|| align=right|16,00|| align=right|4,158||MBA||6. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126462)||2002 CP35|| align=right|15,7|| align=right|2,592|| align=right|0,199|| align=right|4,79|| align=right|4,173||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126463)||2002 CW37|| align=right|15,9|| align=right|2,611|| align=right|0,168|| align=right|8,89|| align=right|4,218||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126464)||2002 CE38|| align=right|16,0|| align=right|2,627|| align=right|0,033|| align=right|2,15|| align=right|4,257||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126465)||2002 CV38|| align=right|15,7|| align=right|2,867|| align=right|0,012|| align=right|3,26|| align=right|4,853||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126466)||2002 CA39|| align=right|16,2|| align=right|2,454|| align=right|0,152|| align=right|1,48|| align=right|3,842||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126467)||2002 CZ39|| align=right|15,2|| align=right|2,547|| align=right|0,105|| align=right|13,15|| align=right|4,063||MBA||5. února 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(126468)||2002 CB40|| align=right|14,5|| align=right|2,796|| align=right|0,151|| align=right|11,16|| align=right|4,675||MBA||5. února 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(126469)||2002 CB41|| align=right|13,7|| align=right|3,139|| align=right|0,142|| align=right|20,09|| align=right|5,560||MBA||7. února 2002||Palomar||NEAT
|-
|(126470)||2002 CL41|| align=right|16,5|| align=right|2,683|| align=right|0,251|| align=right|12,67|| align=right|4,395||MBA||7. února 2002||Palomar||NEAT
|-
|(126471)||2002 CA42|| align=right|15,7|| align=right|2,634|| align=right|0,235|| align=right|12,34|| align=right|4,275||MBA||7. února 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(126472)||2002 CF42|| align=right|16,3|| align=right|2,590|| align=right|0,153|| align=right|9,63|| align=right|4,168||MBA||7. února 2002||Palomar||NEAT
|-
|(126473)||2002 CA43|| align=right|15,7|| align=right|2,798|| align=right|0,123|| align=right|13,21|| align=right|4,679||MBA||12. února 2002||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(126474)||2002 CM43|| align=right|14,5|| align=right|3,189|| align=right|0,148|| align=right|1,66|| align=right|5,695||MBA||11. února 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(126475)||2002 CE45|| align=right|16,0|| align=right|2,537|| align=right|0,060|| align=right|3,05|| align=right|4,040||MBA||8. února 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(126476)||2002 CO47|| align=right|14,6|| align=right|2,965|| align=right|0,072|| align=right|10,55|| align=right|5,104||MBA||3. února 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(126477)||2002 CB48|| align=right|15,7|| align=right|2,608|| align=right|0,242|| align=right|8,29|| align=right|4,210||MBA||3. února 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(126478)||2002 CH48|| align=right|14,9|| align=right|2,652|| align=right|0,141|| align=right|10,32|| align=right|4,317||MBA||3. února 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(126479)||2002 CJ48|| align=right|15,2|| align=right|2,613|| align=right|0,126|| align=right|11,05|| align=right|4,224||MBA||3. února 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(126480)||2002 CD49|| align=right|15,6|| align=right|2,832|| align=right|0,055|| align=right|3,21|| align=right|4,766||MBA||3. února 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(126481)||2002 CU49|| align=right|14,6|| align=right|2,966|| align=right|0,038|| align=right|10,93|| align=right|5,107||MBA||3. února 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(126482)||2002 CB51|| align=right|15,4|| align=right|2,447|| align=right|0,234|| align=right|8,02|| align=right|3,827||MBA||12. února 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(126483)||2002 CC51|| align=right|16,1|| align=right|2,620|| align=right|0,158|| align=right|2,85|| align=right|4,239||MBA||12. února 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(126484)||2002 CU51|| align=right|16,1|| align=right|2,634|| align=right|0,153|| align=right|7,95|| align=right|4,275||MBA||12. února 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(126485)||2002 CA53|| align=right|14,8|| align=right|3,069|| align=right|0,089|| align=right|10,38|| align=right|5,376||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126486)||2002 CS53|| align=right|15,8|| align=right|2,389|| align=right|0,156|| align=right|2,76|| align=right|3,692||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126487)||2002 CE54|| align=right|16,6|| align=right|2,439|| align=right|0,149|| align=right|1,74|| align=right|3,808||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126488)||2002 CD55|| align=right|15,4|| align=right|2,526|| align=right|0,141|| align=right|3,75|| align=right|4,014||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126489)||2002 CS55|| align=right|16,6|| align=right|2,385|| align=right|0,152|| align=right|2,13|| align=right|3,682||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126490)||2002 CB56|| align=right|15,3|| align=right|2,603|| align=right|0,066|| align=right|13,81|| align=right|4,198||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126491)||2002 CC56|| align=right|15,6|| align=right|2,537|| align=right|0,111|| align=right|5,18|| align=right|4,039||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126492)||2002 CQ56|| align=right|14,4|| align=right|2,701|| align=right|0,299|| align=right|8,30|| align=right|4,438||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126493)||2002 CB57|| align=right|16,3|| align=right|2,462|| align=right|0,154|| align=right|1,64|| align=right|3,863||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126494)||2002 CG57|| align=right|15,3|| align=right|2,740|| align=right|0,037|| align=right|2,86|| align=right|4,535||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126495)||2002 CO57|| align=right|15,1|| align=right|2,923|| align=right|0,057|| align=right|1,39|| align=right|4,997||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126496)||2002 CM59|| align=right|15,0|| align=right|2,562|| align=right|0,173|| align=right|3,12|| align=right|4,101||MBA||12. února 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(126497)||2002 CQ59|| align=right|15,3|| align=right|2,647|| align=right|0,015|| align=right|13,48|| align=right|4,306||MBA||13. února 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(126498)||2002 CK61|| align=right|15,4|| align=right|2,609|| align=right|0,106|| align=right|16,04|| align=right|4,214||MBA||6. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126499)||2002 CX61|| align=right|14,8|| align=right|3,037|| align=right|0,135|| align=right|12,87|| align=right|5,292||MBA||6. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126500)||2002 CA62|| align=right|15,9|| align=right|2,444|| align=right|0,254|| align=right|7,22|| align=right|3,820||MBA||6. února 2002||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek